Radiguès ist der Familienname folgender Personen:

 Didier de Radiguès (* 1958), belgischer Motorrad- und Autorennfahrer
 Patrick de Radiguès (* 1956), belgischer Autorennfahrer und Segler